Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrice Iva Majoli che ha battuto in finale Mary Pierce 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jana Novotná (quarti di finale)
 Mary Pierce (finale)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Anke Huber (secondo turno)

 Assente
 Nataša Zvereva (primo turno)
 Iva Majoli (campionessa)
 Brenda Schultz (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1995